

Sigle 
 Quake 4 – videogioco
 Quarter 4 – quarto trimestre

Codici 
 Q4 – codice vettore IATA di Swazi Express Airways

Matematica 
 Q4 – quarto assioma dell'aritmetica di Robinson

Altro 
 Q4 – sigla dei modelli a trazione integrale dell'Alfa Romeo
 Audi Q4 e-tron – modello del 2021 della casa tedesca